A21, A-21 ou A.21 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.21, un avion d’entraînement tchèque.

Médecine 
 Tularémie d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A21, une Formule 1 de 2000.

Transports 
Aéronautique 
 Saunders-Roe A.21 Windhover, un avion amphibie britannique.

Autoroutes
  Autoroute allemande A21 reliant Stolpe à Hammoor ;
  Autoroute autrichienne A21 périphérique de Vienne ;
  Autoroute belge A21 reliant Anvers à Turnhout ;
  Autoroute espagnole A-21 reliant Pampelune à Jaca ;
  Autoroute française A21 reliant Bully-les-Mines à Denain ;
  Autoroute grecque A21 reliant Orménio à Ardani ;
  Autoroute italienne A21 reliant Turin à Brescia ;
  Autoroute kazakh A21 reliant Mamlyutka à Kostanaï ;
  Autoroute portugaise A21 reliant Malveira à Ericeira ;
  Autoroute suisse A21 contournement de Martigny.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de débouché de cyclistes en France.

Routes
  Route britannique A21 reliant Londres à Hastings ;
  route nord-irlandaise A21 reliant Bangor à Ballynahinch.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres